W polityce:
 Freedom – organizacja i pismo anarchistyczne z Wielkiej Brytanii
W muzyce:
 Freedom – piosenka Jimiego Hendriksa 
 Freedom – tytuł płyty wydanej przez Neila Younga
 Freedom – tytuł płyty wydanej przez Santana
 Freedom – singel Alice Cooper
 Freedom – tytuł singla wydany przez Rage Against the Machine
 Freedom – singel Nicki Minaj
 Freedom – singel Pharella Williamsa
 Freedom – singel DJ-a Bobo
 Freedom – singel Kygo
 Freedom – tytuł singla George'a Michaela nagrodzony nagrodą Grammy w 1991 roku
 Freedom – utwór Paula McCartneya w roku 2001
 Freedom – trzeci album studyjny amerykańskiego rapera, Akona, wydany w roku 2008
 Freedom – minialbum Justina Biebera, wydany w roku 2021
 Freedom – zespół muzyczny
W informatyce:
 Freedom (software) – program komputerowy  
Miejscowości w USA:
 Freedom – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Freedom – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Woods
 Freedom – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Freedom – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Freedom – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Freedom – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Freedom – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
 Freedom – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Freedom – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Freedom (ang. Freedom Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Freedom (ang. Freedom Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Freedom (ang. Freedom Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Freedom (ang. Freedom Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Freedom (ang. Freedom Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
 Freedom (ang. Freedom Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Freedom (ang. Freedom Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk

nl:Vrijheid